Johan van der Woude (schrijver), Nederlands schrijver (1906-1979)
 Johan van der Woude (politicus), Nederlands PvdA-politicus; gedeputeerde & waarnemend burgemeester (1919-1997)